Chiesa di Maria Santissima del Carmine – a Castellammare di Stabia
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine – a Favara
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine – a Napoli
 Chiesa di Maria Santissima del Carmine – a Vasto

Pagine correlate

 Chiesa del Carmine
 Chiesa della Madonna del Carmine
 Chiesa della Madonna del Carmine
 Chiesa di Santa Maria del Carmine